{{Taxobox
| name = Phloeopora arctica
| image file = 
| image title = Phloeopora arctica
| image descr = Жук Phloeopora arctica
| regnum = Животные
| phylum       = Членистоногие
| classis      = Насекомые
| infraclassis = Крылатые насекомые
| superordo    = 
| ordo         = Жесткокрылые
| subordo      = Разноядные жуки
| infraordo    = Стафилиниформные
| superfamilia = Стафилиноидные
| familia = Стафилиниды
| familia_authority =
| subfamilia = Aleocharinae 
| subfamilia_authority =
| tribus = Aleocharini| genus = Phloeopora 
| genus_authority =
| species = Phloeopora arctica| latin = 
| wikispecies = Phloeopora arctica
| section name =Типовой вид
| section text =

| itis =
| ncbi =
}}Phloeopora arctica  — вид жуков-стафилинид рода Phloeopora из трибы  (подсемейство ). Северная Америка.

 Распространение 
Неарктика: Юкон, Северо-Западные территории (Канада).

 Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки. Длина тела от 3,0 до 3,5 мм. Окраска буровато-чёрная (ноги коричневато-красные). Голова почти равна ширине переднеспинки. Бока субпараллельные. Обнаружены с июня по август.  Задние лапки 5-члениковые,  лапки передних и средних ног также состоят из 5 сегментов (формула лапок: 5-5-5). Вид был впервые описан в 1990 году немецким энтомологом Густавом Адольфом Лозе (G. A. Lohse; Гамбург, ФРГ), южноафриканским энтомологом Яном Климашевским (Jan Klimaszewski; Transvaal Museum of Natural History,  Претория, ЮАР) и канадским колеоптерологом Алесем Сметаной (Ales Smetana''; Biosystematics Research Centre, Agriculture Canada, Оттава, Онтарио, Канада).

Примечания

Литература

Ссылки 
 biolib.cz: Aleocharinae  

Алеохарины
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1990 году
Эндемики Северной Америки